Anthyllis gandogeri  puede referirse a la:
descrita por (Sagorski) W.Becker en 1910 es la Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri de (Sagorski) W.Becker ex Maire 
descrita por Sagorski es la Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire

Referencias